Jan Van Beers ist der Name folgender Personen:

* Jan Van Beers (Dichter) (1821–1888), belgischer Dichter
 Jan Van Beers (Maler) (1852–1927), belgischer Maler